Naxos (Nasso) – isola della Grecia nel Mar Egeo
 Naxos (Nasso) – colonia greca di Sicilia
 Giardini-Naxos – comune italiano
 Naxos Records – etichetta discografica

Pagine correlate
Nasso